Scott Murray peut désigner :
  (né en 1974), un footballeur écossais ;
 Scott Murray (né en 1976), un joueur de rugby à XV international écossais ;
  (né en 1988), un footballeur écossais ;
 , un réalisateur australien.